Кубок Шпенглера 1981 — 55-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 30 грудня 1981 року. Переможцем стала команда Спартак (Москва). Господарі змагань «Давос» зайняли друге місце.

Календар

Підсумкова таблиця 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Сергій Капустін (Спартак) 8 (6+2)

Команда усіх зірок
 Воротар: Зігмунд Суттер («Кельн»)
 Захисники: Ханну Хаапалайнен («Кельн») — Майк Форд («Кельн»)
 Нападники: Холгер Майтінгер («Кельн») — Сергій Капустін («Спартак») — Віктор Тюменев («Спартак»)

Див. також 
 1981 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1981
1981 у хокеї з шайбою
1981 у швейцарському спорті